Öhman är ett svenskt efternamn som 2018 bars av 5 664 personer medan 2 205 personer bar stavningsvarianten Öman. Öhman och Öman förekom även som soldatnamn.

Personer med efternamnen Öhman eller Öman

A
 Anders Öhman, flera personer
 Anders Öhman (journalist) (född 1978)
 Anders Öhman (professor) (född 1953), litteraturvetare
 Anders R. Öhman (1925–2020), advokat
 Andreas Öhman (född 1985), filmregissör och manusförfattare
 Andreas Öhman (fotbollsspelare) (född 1998)
 Anton Öhman (född 1995), ishockeyspelare
 Arne Öhman, flera personer
 Arne Öhman (bankman) (1884–1968), finländsk bankman
 Arne Öhman (psykolog) (1943–2020), professor i psykologi
 Astrid Anckers-Öman (1891–1953), konstnär
 August Mauritz Öhman (1819–1849), finländsk skolman

B
 Birgitta Öhman (född 1937), TV-regissör och -producent samt manusförfattare

C
 Carl Öhman (1930–2022), finländsk teaterchef
 Carl Birger Öhman (1916–2004), tecknare och målare
 Conny Öhman (1950–2010), politiker, socialdemokrat
 Constantin Öhman (1816–1848), finländsk bokhandlare och förläggare

D
 Daniel Öhman (född 1973), journalist

E
 Elias Öhman (1845–1908), finländsk ämbetsman
 Emil Öhman (född 1986), skotercrossförare
 Emil Öhmann (1894–1984), finländsk germanist
 Emric Öhman (1863–1933), svensk bankman
 Erik Öman (1885–1974), kemiingenjör

F
 Ferdinand Öhman (1831–1907), finländsk arkitekt
 Fia Öhman (1864–1954), författare och konstnär
 Frank Öhman (1913–2000), jurist och ämbetsman

G
 Georg Öhman (1891–1957), finländsk militär och veterinär
 Gunnar Öhman (1904–1970), redaktör och politiker, kommunist
 Gustav Öhman Spjuth (född 1986), regissör och manusförfattare

H
 Hannes Öhman (född 1976), finländsk innebandyspelare
 Harald Öman (1906–1946), målare och tecknare

I
 Ivar Öhman (1868–1937), politiker, nationell, senare högerman
 Ivar Öhman (1914–1989), redaktör och ambassadör
 Ivar Öman (1900–1984), politiker, högerman

J
 Jeanette Öhman (född 1976), finlandssvensk journalist och författare
 Jens Öhman (född 1969), ishockeyspelare och -tränare
 Johan Edvard Öhman (1809–1856), finländsk skol- och tidningsman
 Johan Herman Öhman (1780–1847), grosshandlare och fabrikör
 Johannes Öhman  (född 1967), balettdansare och balettchef
 John Öhman (1919–1991), konstnär
 Josef Öman (1884–1944), konstnär

K
 Kenth Öhman (född 1950), kortdistans- och häcklöpare
 Kjell Öhman (1943–2015), pianist och organist

L
 Lars Öhman (1770–1829), klockgjutare
 Lasse Öhman (1914–2004), konstnär
 Liza Öhman (1951–2022), sångerska
 Ludvig Öhman (född 1991), fotbollsspelare

M
 Magnus Öhman (1860–1912), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Marie Öhman (född 1958), barnskådespelare
 Martin Öhman, flera personer
 Martin Öhman (långdistanslöpare) (född 1981)
 Martin Öhman (operasångare) (1887–1967), tenor
 Mikael Öhman (född 1972), innebandytränare
 Monica Öhman (född 1943), socialdemokratisk politiker

N
 Nina Öhman (född 1944), konsthistoriker

O
 Ole Öhman (född 1973), musiker
 Oscar Öhman (1886–1947), politiker och tidningsredaktör, kommunist, senare socialdemokrat

R
 Ragnar Öhman (född 1988), tyngdlyftare
 Rolf Öhman (1928–2016), militär
 Runar Öhman, flera personer
 Runar Öhman (läkare) (1884–1966), finländsk läkare
 Runar Öhman (löpare) (1890–1957), långdistanslöpare

S
 Sigurd Ømann (1923–1988), dansk jurist och politiker för Socialistisk Folkeparti
 Stefan Öhman  (född 1976), ishockeyspelare
 Susanna Öhman (född 1964), sociolog
 Sven Öhman (1936–2008), fonetiker

T
 Toivo Öhman (född 1933), simhoppare

V
 Victor Öhman (född 1992), ishockeyspelare
 Victor Emanuel Öman (1833–1904), skald, översättare och tidningsman

Y
 Yngve Öhman (1903–1988), astrofysiker

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn